Дина Николаевна Кузнецова — оперная певица (сопрано). С начала 2000-х годов выступает на сценах лучших театров мира, среди которых Метрополитен-опера, Лирическая опера Чикаго, Королевский театр Ковент-Гарден, Опера Сан-Франциско, Английская национальная опера, Большой театр.

Биография и музыкальная карьера 
Родилась в Москве. С отличием окончила Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по классу фортепьяно. Вокальное образование получила в Оберлинской консерватории (Oberlin Conservatory of Music) (США) у педагога Мэри Шиллер. Занималась вокалом с Мэрилин Хорн в Музыкальной академии Запада (Music Academy of the West). Прошла программу обучения в Оперном центре Райан (Ryan Opera Center) при Лирической опере Чикаго (Lyric Opera of Chicago).

В 2002 году Дина Кузнецова дебютировала в Берлинской Штаатсопере в партии Донны Анны в «Дон Жуане» Моцарта. Её партнёрами по сцене были Рене Папе и Чечилия Бартоли. На той же сцене она спела Адину в «Любовном напитке» Доницетти, где её партнёром был тенор Роландо Вильясон.

На Глайндборнском оперном фестивале в 2009 году певица с успехом исполнила партию Алисы Форд в постановке оперы Фальстаф Дж. Верди (дирижёр Эндрю Дэвис), а в 2011 году с триумфом исполнила заглавную роль в опере Дворжака «Русалка» (дирижёр Владимир Юровский).

В театре Лирическая опера Чикаго исполнила главные партии в спектаклях «Приключения лисички-плутовки» Л. Яначека, «Риголетто» Дж. Верди, «Ромео и Джульетта» Ш.Гуно. Исполнила главные партии в Венской государственной опере — в спектакле «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно, в Баварской государственной опере — в постановке «Роделинды» Генделя, в Королевском театре Ковент-Гарден исполнила партию Лауретты в опере «Джанни Скикки» Дж. Пуччини (дирижёр Антонио Паппано).

Одна из самых любимых партий певицы — Татьяна в опере «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. Эту партию она исполнила в театре «Лирическая опера Чикаго», где её партнёром был Дмитрий Хворостовский, в Опере Лилля (L’Opéra de Lille), в Национальной опере Монпелье, в театре Florida Grand Opera. В сентябре 2012 года приняла участие в Большом фестивале Российского национального оркестра (РНО) в Москве, исполнив партию Татьяны в концертной версии оперы «Евгений Онегин» под управлением Михаила Плетнева.

Певица успешно сотрудничала с Английской национальной оперой. Её исполнение главной партии в опере Джаккомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» было высоко оценено критиками и публикой.

В 2015 и 2016 году в Большом театре исполнила заглавную партию в опере «Роделинда» Г. Ф. Генделя (совместная постановка Английской национальной оперы и Большого театра). «Роделинда» удостоена премии «Золотая маска 2017» как лучший оперный спектакль

С 2014 по 2017 годы Дина Кузнецова участвовала в спектаклях Муниципального театра Сантьяго в Чили под управлением Константина Чудовского. В этом театре она исполнила главные партии в операх Русалка Дворжака, Катя Кабанова и Енуфа Яначека.

Камерный репертуар певицы включает в себя произведения Чайковского, Рахманинова, Пуленка, Дворжака, Шимановского, Шостаковича. Певица часто участвует в Нью-Йоркском фестивале песни и ежегодном Международном фестивале камерной музыки «Music@Menlo» в Калифорнии, США.

Дина Кузнецова работала со многими выдающимися дирижёрами современности, такими как: Даниэль Баренбойм, Антонио Паппано, Владимир Юровский, Геннадий Рождественский, Василий Синайский, Михаил Плетнев, Владимир Ашкенази, Кристофер Мулдс, Константин Чудовский.

Дискография 
 Verdi: Falstaff (Glyndebourne,2009), DVD/Blu-Ray, Opus Arte
 The Metropolitan Opera HD Live, 2013. Zandonai: Francesca da Rimini
 Verdi&Shakespeare, Falstaff, 2016, DVD/Blu-Ray, Opus Arte
 Russia — Eastern Europe I (2004), CD Music@Menlo Live
 Russia — Eastern Europe II (2004), CD Music@Menlo Live
 Russia — Eastern Europe III (2004), CD Music@Menlo Live
 Russian Reflections, Vol. 1, 2016, CD Music@Menlo Live,
 Russian Reflections, Vol. 4, 2016, CD Music@Menlo Live
 Dina Kuznetsova on Apple Music

Примечания

Ссылки 
 Биография Дины Кузнецовой на сайте Большого театра
 Персональный сайт Дины Кузнецовой
 Artist Profile at Management Agency Harrison Parrott
 Дина Кузнецова на сайте IMDb
 Дина Кузнецова на сцене и в жизни. OperaNews, 17 мая 2009

Оперные певцы и певицы
Сопрано